Supergirl é um filme americano de 1984 dirigido por Jeannot Szwarc. Sua personagem principal é a prima do super-herói Superman (ou Super-Homem), interpretada por Helen Slater. Foi produzido no embalo do sucesso dos filmes do último filho de Krypton, pelo produtor Ilya Salkind.

Em 2015, foi produzida pela CBS a série Supergirl, onde a atriz Helen Slater (Kara El/Linda Lee) interpreta a mãe da Supergirl (Melissa Benoist) Eliza Danvers.

Enredo 

Supergirl (Helen Slater) vive em uma comunidade kryptoniana isolada chamada Argo City, no bolso do espaço trans-dimensional. Um homem chamado Zaltar (Peter O'Toole) permite que Kara veja um item exclusivo e imensamente poderoso conhecido como Omegahedron, que ele tomou emprestado sem o conhecimento do governo da cidade e quais os poderes da cidade. No entanto, após um acidente, o Omegahedron é soprado para o espaço. Para a aflição de seus pais (Simon Ward e Mia Farrow), Kara segue para a Terra (transformado-se em "Supergirl" no processo) em um esforço para recuperá-lo e salvar a cidade.

Na Terra, o Omegahedron é recuperado pela bruxa Selena (Faye Dunaway), que apesar de não saber exatamente o que é, rapidamente percebe que é poderoso e permite realizar feitiços. Supergirl chega à Terra e descobre seus poderes. Seguindo o caminho do Omegahedron, ela leva o nome Linda Lee, identifica-se como a prima de Clark Kent, e se matricula em uma escola só para meninas, onde ela faz amizade com Lucy Lane (Maureen Teefy), a irmã mais nova de Lois Lane, que está estudando lá. Supergirl acaba se apaixonando por Ethan (Hart Bochner) que trabalha como zelador na escola.

Ethan também chama a atenção de Selena, que droga ele com uma poção do amor (que vai o fazer se apaixonar pela primeira pessoa que vê). No entanto, Ethan recupera a consciência, na ausência de Selena e vagueia pelas ruas. Selena com raiva usa seus poderes recém-descobertos para mover um veículo de construção e o envia para trazer Ethan de volta, causando um caos nas ruas. Supergirl resgata Ethan e ele se apaixona por ela, enquanto sob o disfarce de Linda Lee.

Supergirl e Selena batalham repetidamente, de várias maneiras, até que Selena usa seus poderes para colocar Supergirl na Zona Fantasma. Sem os seus poderes, ela vagueia pela paisagem desolada e quase se afoga em um pântano. No entanto, ela encontra ajuda de Zaltar, que se exilou para a Zona Fantasma como um castigo por perder o Omegahedron. Zaltar sacrifica sua vida para permitir que Supergirl escape.

De volta à Terra, Selena abusa do Omegahedron para se tornar a "princesa da Terra", com Ethan como seu amante e consorte. Emergindo da Zona Fantasma através de um espelho, Supergirl recupera seus poderes e confronta Selena, que usa o poder do Omegahedron para convocar um demônio da sombra gigantesco. O demônio domina Supergirl e está à beira de derrotá-la, quando ela ouve a voz de Zaltar exortando-a a lutar. Supergirl se liberta e Nigel diz que a única maneira de derrotar Selena é transformar o demônio da sombra contra ela. Supergirl age rapidamente e começa a voar em círculos em torno dela, prendendo-a em um turbilhão. Selena é atacada e incapacitada pelo monstro. Eles são sugados de volta para o portal espelho e ficam aprisionados para sempre.

Livre do feitiço de Selena, Ethan admite seu amor por Linda e diz saber que ela e Supergirl são a mesma pessoa, mas fala que é possível que ele pode nunca mais vê-la novamente e entende que ela deve salvar Argo City. A cena final mostra Kara retornando o Omegahedron a uma Argo City escurecida, que prontamente se acende novamente.

Elenco 

 Helen Slater - Kara Zor-El/Linda Lee/Supergirl
 Faye Dunaway - Selena
 Peter O'Toole - Zaltar
 Hart Bochner - Ethan
 Mia Farrow - Alura In-Ze
 Brenda Vaccaro - Bianca
 Peter Edward Cook - Nigel
 Simon Ward - Zor-El
 Marc McClure - Jimmy Olsen
 Maureen Teefy - Lucy Lane
 David Healy - Mr. Danvers
 Sandra Dickinson - Moça bonita
 Matt Frewer - motorista de caminhão ("Eddie")
 Kelly Hunter - cidadão de Argo City
 Glory Annen - manifestante de Midvale

Lançamento

Home Video
Foi lançado em Blu-ray pela distribuidora Warner Bros. em 17 de julho de 2018, em uma edição de 2 discos, contendo a Versão Internacional (remasterizada em 1080p) e a “Director’s Cut” em DVD, em qualidade SD, já que os únicos elementos existentes desta versão 15 minutos mais longa são do mesmo material utilizado na edição da distribuidora Anchor Bay, disponibilizada em DVD anteriormente. Os comentários em áudio desta edição do ano 2000 da Anchor Bay (além do trailer de cinema) também foram incluídos neste Blu-ray.

Crítica 
O filme foi mal recebido pela crítica. No site Rotten Tomatoes o longa-metragem alcançou apenas 7% de aprovação, baseado nas 27 resenhas feitas por críticos especializados. Já com base nas avaliações feitas pelos usuários do site, o filme alcançou 26% de aprovação.

Ligações Externas 
 
  
 * 
 

Filmes do Reino Unido de 1984
Filmes dos Estados Unidos de 1984
Filmes baseados em histórias em quadrinhos da DC Comics
Filmes derivados
Filmes do Superman
Filmes em língua inglesa
Filmes de ficção científica dos Estados Unidos
Filmes da TriStar Pictures
Filmes de ficção científica do Reino Unido
Filmes dirigidos por Jeannot Szwarc
Filmes com trilha sonora de Jerry Goldsmith

ja:スーパーガール (スーパーマン)#劇場映画版『スーパーガール』